De Portugese politieke partij Partido Liberal Republicano
 De afkorting van de Italiaanse naam van de Zwitserse politieke partij Vrijzinnig Democratische Partij